Etelvulfo (em inglês: Æthelwulf, Aethelwulf, Ethelwulf ou Athulf, todas variações do nome anglo-saxão que significa "nobre lobo") pode se referir a:

 Etelvulfo de Elmham (antes de 730–após 781), também referido como Athelwolfus; bispo católico romano/ortodoxo de Elmham; sucedeu Eanfrido e foi sucedido por Alerdo
 Etelvulfo de Selsey (antes de 770–após 816), bispo católico romano de Selsey, presente no sínodo de Londres, em 811, e no sínodo de Chelsea, em 816; antecedido por Vituno e sucedido por Cineredo
 Etelvulfo de Wessex (c.795–858), filho mais velho do rei Egberto de Wessex; rei de Kent (825); rei de Wessex, da Cornualha, dos saxões ocidentais e orientais (839); coroado em Kingston-upon-Thames; pai de Alfredo, o Grande
 Etelvulfo de Berkshire (antes 825–871), ealdormano saxão que venceu a Batalha de Englefield, em 31 de dezembro de 870, porém morreu em 4 de janeiro do ano seguinte, na Batalha de Reading; recebeu concessões de terra em 843/44 de Britulfo, rei da Mércia
 Atulfo (Athulf, antes de 940–após 1013), bispo católico romano de Hereford, consagrado em torno de 970 e serviu até sua morte, aproximadamente 45 anos mais tarde; antecedido por Elfrico e sucedido por Etelstano

Ver também
 Adalolfo de Bolonha (antes de 890–933), nobre saxão que possuiu grandes extensões de terra e ocupou diversos cargos na região do atual norte da França/oeste da Bélgica; bisneto do rei Etelvulfo de Wessex
 Etelvoldo (desambiguação)
 Adolfo

Desambiguações de prenomes